АТЛАНТИЧЕСКА КУПА (порт.-браз. Taça do Atlântico или исп. Copa del Atlántico)- международен турнир (Копа Атлантико) в Южна Америка между националните отбори на страните, чиито брегове се мият от Атлантическия океан. Инициатор на турнира е Аржентина. Провежда се три пъти.
В последния турнир се зачитат резултатите на едновременно провеждащите се – Купа Рио-Бранко, Купа Освалдо Крус и Купа Рока.

1956 
24 юни 1956

 Бразилия -  Уругвай – 2:0

Зизиньо

Канарио

ст. Маракана, Рио де Жанейро

1 юли 1956

 Уругвай -  Аржентина – 1:2

Ернесто Грильо 52' – 0:1

Хулио Абадие 56' -1:1

Ернесто Грильо 82' – 1:2

ст. Сентенариo, Монтевидео

8 юли 1956

 Аржентина -  Бразилия – 0:0

ст. Президент Хуан Доминго Перон, Авеланеда

КЛАСИРАНЕ:

1. Бразилия 1-1-0 2:0 3 т.

2. Аржентина 1-1-0 2:1 3 т.

3. Уругвай 0-0-2 1:4 0 т.

1960 
3 юли 1960

 Парагвай -  Бразилия – 1:2

Кабрера

Делем

Алмир Пернамбукиньо

ст. Д-р Николас Леос, Асунсион

9 юли 1960

 Аржентина -  Парагвай – 1:0

Кока

ст. Ривър Плейт, Буенос Айрес

9 юли 1960

 Уругвай -  Бразилия – 1:0

Перез

ст. Сентенарио, Монтевидео

12 юли 1960

 Бразилия -  Аржентина – 5:1

Соса 6'- 0:1

Шинезиньо 18'

Пеле 22', 25' (дузпа)

Делем 62'

Пепе 83'

ст. Маракана, Рио де Жанейро

13 юли 1960
 Уругвай -  Парагвай – 2:1

Ескалда -0:1

Родригес

Пеня

Кабрал

ст. Сентенарио, Монтевидео

17 август 1960

 Аржентина -  Уругвай – 4:0

Санфилипо 48', 59', 69'

Хименез 53'

ст. Ривър Плейт, Буенос Айрес

КЛАСИРАНЕ:

1. Бразилия 2-0-1 7:3 +4 4 т.

2. Аржентина 2-0-1 6:5 +1 4 т.

3. Парагвай 2-0-1 3:5 -2 4 т.

4. Уругвай 0-0-3 2:5 -3 0 т.

1976 
25 февруари 1976

 Парагвай -  Аржентина – 2:3

Акиньо 4' (дузпа) – 1:0

Скота 11', 38', 52' – 1:3

Баес 53' – 2:3

ст. Дефенсорес дел Шасо, Асунсион

25 февруари 1976

 Уругвай -  Бразилия – 1:2

Окампо

Нелиньо

Зико

ст. Сентенарио, Монтевидео

27 февруари 1976

 Аржентина -  Бразилия – 1:2

Лула 5' – 0:1

Марио Кемпес 74' (дузпа) 1:1

Зико 67' – 1:2

ст. Ривър Плейт, Буенос Айрес

10 март 1976

 Уругвай -  Парагвай – 2:2

Окампо – 1:0

Перейра – 2:0

Пескоа – 2:1

Панягуа – 2:2

ст. Сентенарио, Монтевидео

7 април 1976

 Парагвай -  Бразилия – 1:1

Освалдо Акиньо (дузпа)

Енеас (Бразилия)

ст. Дефенсорес дел Шасо, Асунсион

8 април 1976

 Аржентина -  Уругвай – 4:1

Марио Кемпес 21', 57' – 1:0,

Луке 50' 2:0

Перейра 79 – 3:1

Скота 89' – 4:1

ст. Хосе Амалфитани, Буенос Айрес

28 април 1976

 Бразилия -  Уругвай – 4:1

Ривелиньо

Зико

Хорхе Торес (Уругвай)

ст. Маракана, Рио де Жанейро

28 април 1976

 Аржентина -  Парагвай – 2:2

Марио Кемпес 48', 50' – 2:0

Франсиско Риверос 70' – 2:1

Акиньо 72' (дузпа) – 2:2

ст. Хосе Амалфитани, Буенос Айрес

19 май 1976

 Бразилия -  Аржентина – 2:0

Лула 64'

Неча 88'

ст. Маракана, Рио де Жанейро

19 май 1976

 Парагвай -  Уругвай – 1:0

Солалинде

Асунсион

9 юни 1976

 Уругвай -  Аржентина – 0:3

Луке 2'

Марио Кемпес 11'

Хаусеман 28'

ст. Сентенарио, Монтевидео

9 юни 1976

 Бразилия -  Парагвай – 3:1

Роберто Динамите (2 гола)

Зико

Диас

КЛАСИРАНЕ:

1.Бразилия 5-1-0 12-5 11 т.

2.Аржентина 3-1-2 13-9 7 т.

3.Парагвай 1-3-2 9-11 5 т.

4.Уругвай 0-1-5 5-14 1 т.

Резултати

Титли

Голмайстори 

Футбол в Южна Америка